Guédon ist der Familienname folgender Personen:

 Henri Guédon (1944–2006), französischer Maler und Perkussionist
 Jean-Claude Guédon (* 1943), kanadischer Literaturwissenschaftler
 Jean-Rémy Guédon (* 1957), französischer Jazzmusiker und Komponist
 Louis Guédon (* 1935), französischer Politiker 
 Paul Guédon (1890–1959), französischer Dichter
 Robert Guédon (1902–1978), französischer Widerstandskämpfer

Guédon bezeichnet ferner:
 Guédon (Automobilhersteller), ehemaliger französischer Automobilhersteller